Турнир в группе B в рамках 57-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Нидерландах.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1993
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993
 Квалификационный турнир группы С 1993

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

1